Willa Krauzego w Toruniu – zabytkowa willa w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Batorego 5, w sąsiedztwie Szpitala Miejskiego.

Historia 

Budynek powstał w 1903 roku według projektu architekta Franza Keintje i należał pierwotnie do rodziny Krauze. Po II wojnie światowej obiekt przejął zakład gospodarki mieszkaniowej. W latach 60. XX wieku zlikwidowano ogród sąsiadujący z willą, a w jego miejscu wybudowano blok mieszkalny. W 1981 roku budynek wpisano do rejestru zabytków. W 1986 roku przestał on pełnić funkcję mieszkalną, a w 2000 roku willę gruntownie wyremontowano.

W latach 2006-2009 obiekt był siedzibą konsulatu Litwy, a obecnie mieści się w nim m.in. kancelaria adwokacka.

Architektura 
Budynek nawiązuje do formy romantycznego pałacyku. Wyróżnia go narożna wieża z wysokim dachem czterospadowym, drewniana weranda od zachodu, a także bogate zdobnictwo fasady, na górnej kondygnacji nawiązujące do budownictwa szachulcowego.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Zabytkowe wille w Toruniu
Drewniana architektura szkieletowa w Toruniu
Toruń